Борьба́:

 Борьба — единоборство, рукопашная схватка двоих людей.
 Греко-римская борьба
 Вольная борьба

 Организации
 Комба (от  — «борьба») — подпольная организация французского движения Сопротивления, действовавшая в 1941—1944 годах.
 Борьба — колхоз в Переславском районе Ярославской области.
 Лалит («Борьба») — левая партия на Маврикии.

 Издания
 «Борьба» — газета РСДРП, выходившая в 1905 году.
 «Борьба» — газета, издававшаяся в Петрограде в 1917 году.
 «Борьба» — газета, издававшаяся в Тифлисе в 1917—1921 годах.
 «Combat» («Борьба») — подпольная газета, выходившая в оккупированной Франции с декабря 1941 года.
 «» — газета, издававшаяся в Югославии, затем в Сербии с 1922 по 2009 годы.
 Борьба классов — ежемесячный научно-популярный исторический журнал, выходивший в Москве в 1931—1936 годах.

 Населённые пункты
 Борьба — деревня в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.
 Борьба — посёлок в Вадском районе Нижегородской области России.

См. также 
 Борьба за существование — один из движущих факторов эволюции.
 Классовая борьба — столкновение интересов и противодействие классов общества.
 Борьба с курением — комплекс мер, направленных на сокращение распространённости табакокурения.
 Борьба с безработицей — комплекс мер по уменьшению уровня безработицы.
 Моя борьба (значения)
 Боротьба (значения)
 Борьба за огонь (значения)

Примечания